Ena kan avse:

Ena (släkte) - ett släkte snäckor
 ENA - fransk högskola

Geografi

Italien 

 Enna, kommun, Sicilien,

Japan 

 Ena, Gifu, stad, Gifu prefektur,

Kenya 

 Ena (vattendrag i Kenya), Embu,

Norge 

 Ena (vattendrag i Norge, Sør-Trøndelag fylke), 
 Ena (vattendrag i Norge, Hedmark fylke), Trysils kommun,